Easton (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Easton (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Easton (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Easton (Kansas) 
 Easton (Maine) 
 Easton (Maryland) 
 Easton (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Easton (Minnesota) 
 Easton (Missouri) 
 Easton (Nova Hampshire) 
 Easton (Pennsilvània) 
 Easton (Washington) 
 Bret Easton Ellis (Los Angeles, 1964), novel·lista estatunidenc.